El nombre Noel ha sido usado por tres ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1995 - Huracán Noel. 
 2001 - Huracán Noel. 
 2007 - Huracán Noel.